Ahtanum (hop), een hopvariëteit
 Ahtanum (Washington), een plaats in de Amerikaanse staat Washington